Kostelů svatého Františka z Assisi je v Praze více:

 Kostel svatého Františka z Assisi (Anežský klášter) – částečně dochovaný dvoulodní kostel v Anežském klášteře na Františku
 Kostel svatého Františka z Assisi (Chodov) – moderní kostel vzniklý úpravou jateční budovy
 Kostel svatého Františka z Assisi (Krč) – moderní dřevěný kostel
 Kostel svatého Františka z Assisi (Staré Město) – barokní kostel křižovníků s červenou hvězdou u paty Karlova mostu

Údržba:Kostely bez kategorie zasvěcení